Kreisgericht Eisenach kann bezeichnen:

 Kreisgericht Eisenach (Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach), zweitinstanzliches Gericht im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
 Kreisgericht Eisenach (DDR), erstinstanzliches Gericht in der DDR